Rafele ist
 eine Alternativbezeichnung für eine Klepper (Instrument)

Rafele ist der Familienname von
 Mimmo Rafele (* 1947), italienischer Drehbuchautor